Toguna, une case à palabres au pays Dogon (Mali).
 Toguna, un groupe de musique de l’île de La Réunion.